Pias ist der Name folgender Orte

in Portugal:
 Pias (Ferreira do Zêzere), Gemeinde im Concelho de Ferreira do Zêzere
 Pias (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada
 Pias (Monção), Gemeinde im Concelho de Monção
 Pias (Serpa), Gemeinde im Concelho de Serpa

in der Schweiz:
 früherer deutscher Name der Gemeinde Chiasso im Bezirk Mendrisio, Kanton Tessin

Pias ist der Familienname von:
 Claus Pias (* 1967), deutscher Medienwissenschaftler

PIAS steht als Abkürzung für:
 Play It Again Sam (Label), belgisches Musiklabel
 Prix d'innovation Agricole Suisse (PIAS), Schweizer Preis für die innovative Entwicklung von Lebensmittel.

Abkürzung